Józef Nowosielski (ur. 1893) – żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1931)
 Józef Nowosielski – sierżant Wojska Polskiego, członek POW, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Józef Nowosielski (1895–1914) – żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie 12 maja 1931)

Uwagi

Przypisy